

Lokalizacje

Niemcy 
 Wackersberg – dzielnica Berchinga
 Wackersberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Tölz-Wolfratshausen